A Dinótalpak (eredeti cím: Dinopaws) 2014-ben indult brit televíziós sorozat. Műfaját tekintve filmdráma-sorozat. Az Egyesült Királyságban 2014. február 17-től a CBeebies vetíti, Magyarországon 2018. július 4-től az M2 sugározza.

Ismertető

Szereplők

Epizódok

Jegyzetek

Források 
__LEGYENTARTALOMJEGYZÉK__

2014-ben bemutatott brit televíziós sorozatok
Televíziós drámasorozatok
Televíziós kalandsorozatok